Monumento ai Mille – monumento a Genova
 Monumento ai Mille – monumento a Marsala